Тетюшев — русская фамилия. Известные носители:
 Тетюшев, Владимир Ильич (1926—1996) — советский и российский историк, профессор МГУ.
 Тетюшев, Пётр Алексеевич (1906—1962) — советский государственный и партийный деятель.
 Тетюшев, Савва Никифорович (1766—?) — русский купец, коллежский советник, основатель Стерлитамака.